Figeac - Arvant